Antun Dalmatin (Anton Dalmatin) (?, početkom 16. st. - Ljubljana, svibanj 1579.), hrvatski protestantski pisac.

Rodom ili podrijetlom iz sjeverne Dalmacije ili Kvarnera. Kao svećenik, vjerojatno glagoljaš, djelovao u Istri, odakle je izgnan zbog pristajanja uz protestantizam. Sklonio se u Ljubljanu gdje je uz pomoć Grgura Vlahovića, Jurja Juričića i Matije Živčića prevodio na hrvatski Novi zavjet i ispravljao prijevode Stjepana Konzula Istranina. Početkom 1561. prešao u službu grofa Ivana Ungnada te radio u hrvatskoj protestantskoj tiskari u Urachu kraj Tübingena. Pošto je tiskara prestala s radom, seli se 1564. u Regensburg,  a zatim u Ljubljanu. Uz Konzula najaktivniji hrvatski pisac uraškoga kruga. Bio je prevoditelj sa slovenskoga, njemačkog, latinskog i talijanskog jezika, urednik i korektor vjerskih knjiga tiskanih na glagoljici, ćirilici (bosančici) i latinici, namijenjenih širenju reformacijskih ideja u hrvatskim zemljama (Tabla za dici, 1561; Katekismus, 1561. i 1564.; Prvi del Novoga Testamenta, 1562. i 1563.; Drugi del Novoga Testamenta, 1563; Postila, 1562. i 1563.).

Vansjke poveznice 

Antun Dalmatin

Hrvatski književnici